Пермутација може бити:
 Пермутација (математика)  Пермутација у математици
 Пермутација (лингвистика)  
 Пермутација (музика)